Mike Phillips peut désigner :
 Mike Phillips, écrivain guyannais ;
 Mike Phillips, triathlète néo-zélandais ;
 Mike Phillips, saxophoniste de jazz.